286 км — казарма как тип сельского населённого пункта в Амурском районе Хабаровского края. Входит в Эльбанское городское поселение (с 2004 до 2012 гг. была в составе Падалинского сельского поселения).

География 
Казарма 286 км расположена на железнодорожной линии Волочаевка II — Комсомольск-на-Амуре между посёлком Эльбан и селом Падали.

Население

Примечания

Ссылки 
 Реестр административно-территориальных единиц Хабаровского края

Населённые пункты Амурского района